Sangre fría es el término que se usa para describir organismos que mantienen la temperatura de sus cuerpos de manera distinta a los mamíferos y las aves. Puede referirse también a:

 Sangre fría (álbum), séptimo álbum de estudio de la banda mexicana de rock alternativo Panda.
 Sangre fría (Doctor Who), episodio (T05E09) de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, de 2010.
 Sangre fría (novela), novela de Douglas Preston y Lincoln Child, de 2011.
 Sangre fría (serie de televisión), serie de televisión argentina, de 2004.